Zöld Lámpás, kitalált szuperhős, képregény-szereplő
 A Zöld Lámpás: A kezdet (2009), Lauren Montgomery animációs filmje
 Zöld Lámpás (2011), Martin Campbell filmje
 Zöld Lámpás: Smaragd lovagok (2011), Christopher Berkeley, Lauren Montgomery és Jay Oliva animációs filmje
 Zöld Lámpás (2011-2013), amerikai animációs televíziós sorozat